Oserki (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Region Altai:
 Oserki (Region Altai, Schipunowo), im Rajon Schipunowo
 Oserki (Region Altai, Tscharyschskoje), im Rajon Tscharyschskoje
 in der Republik Baschkortostan:
 Oserki (Baschkortostan, Karaidel), im Rajon Karaidel
 Oserki (Baschkortostan, Meleus), im Rajon Meleus
 Oserki (Baschkortostan, Mischkino), im Rajon Mischkino
 in der Oblast Belgorod:
 Oserki (Belgorod)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Oserki (Jaroslawl, Danilow), im Rajon Danilow
 Oserki (Jaroslawl, Jaroslawl), im Rajon Jaroslawl
 in der Oblast Kaliningrad:
 Oserki (Kaliningrad, Gwardeisk), im Rajon Gwardeisk (bis 1946 Groß Lindenau, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 Oserki (Kaliningrad, Nesterow), im Rajon Nesterow (bis 1946 Warnen, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Oserki (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk (bis 1946 Georgenfelde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Oserki (Kaluga)
 in der Oblast Kemerowo:
 Oserki (Kemerowo)
 in der Oblast Kirow:
 Oserki (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Oserki (Kostroma)
 in der Oblast Kurgan:
 Oserki (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Oserki (Belaja), im Rajon Belaja
 Oserki (Fatesch), im Rajon Fatesch
 Oserki (Kastornoje), im Rajon Kastornoje
 Oserki (Prjamizyno), im Rajon Prjamizyno
 Oserki (Pristen), im Rajon Pristen
 Oserki (Schelesnogorsk), im Rajon Schelesnogorsk
 Oserki (Schtschigry), im Rajon Schtschigry
 in der Oblast Leningrad:
 Oserki (Leningrad, Wsewoloschsk), im Rajon Wsewoloschsk
 Oserki (Leningrad, Wyborg, Perwomaiskoje), im Rajon Wyborg, Landgemeinde Perwomaiskoje
 Oserki (Leningrad, Wyborg, Krasnaja Dolina), im Rajon Wyborg, Landgemeinde Krasnaja Dolina
 in der Oblast Lipezk:
 Oserki (Lipezk, Dolgorukowo), im Rajon Dolgorukowo
 Oserki (Lipezk, Lew Tolstoi), im Rajon Lew Tolstoi
 Oserki (Lipezk, Stanowoje, Ognjowka), im Rajon Stanowoje, Landgemeinde Ognjowka
 Oserki (Lipezk, Stanowoje, Petrischtschewo), im Rajon Stanowoje, Landgemeinde Petrischtschewo
 Oserki (Lipezk, Terbuny), im Rajon Terbuny
 Oserki (Lipezk, Usman), im Rajon Usman
 in der Republik Mari El:
 Oserki (Mari El, Gornomarijski), im Rajon Gornomarijski
 Oserki (Mari El, Kilemary), im Rajon Kilemary
 Oserki (Mari El, Swenigowo), im Rajon Swenigowo
 in der Republik Mordwinien:
 Oserki (Mordwinien, Atjurjewo), im Rajon Atjurjewo
 Oserki (Mordwinien, Rusajewka), im Rajon Rusajewka
 in der Oblast Moskau:
 Oserki (Moskau, Saraisk), im Rajon Saraisk
 Oserki (Moskau, Serebrjanyje Prudy), im Rajon Serebrjanyje Prudy
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Oserki (Nischni Nowgorod, Arsamas), im Rajon Arsamas
 Oserki (Nischni Nowgorod, Bor), im Rajon Bor
 Oserki (Nischni Nowgorod, Knjaginino), im Rajon Knjaginino
 Oserki (Nischni Nowgorod, Pilna), im Rajon Pilna
 Oserki (Nischni Nowgorod, Schatki), im Rajon Schatki
 Oserki (Nischni Nowgorod, Semjonow), im Rajon Semjonow
 Oserki (Nischni Nowgorod, Sosnowskoje), im Rajon Sosnowskoje
 in der Oblast Nowgorod:
 Oserki (Nowgorod, Krestzy, Saizewo), im Rajon Krestzy, Landgemeinde Saizewo
 Oserki (Nowgorod, Krestzy, Somenka), im Rajon Krestzy, Landgemeinde Somenka
 Oserki (Nowgorod, Okulowka), im Rajon Okulowka
 Oserki (Nowgorod, Poddorje), im Rajon Poddorje
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Oserki (Nowosibirsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Oserki (Orenburg, Ilek), im Rajon Ilek
 Oserki (Orenburg, Kurmanajewka), im Rajon Kurmanajewka
 in der Oblast Orjol:
 Oserki (Orjol, Dmitrowsk), im Rajon Dmitrowsk
 Oserki (Orjol, Dolgoje), im Rajon Dolgoje
 Oserki (Orjol, Glasunowka), im Rajon Glasunowka
 Oserki (Orjol, Orjol), im Rajon Orjol
 Oserki (Orjol, Swerdlowski), im Rajon Swerdlowski
 Oserki (Orjol, Werchowje), im Rajon Werchowje
 in der Oblast Pensa:
 Oserki (Pensa, Belinski), im Rajon Belinski
 Oserki (Pensa, Mokschan), im Rajon Mokschan
 Oserki (Pensa, Sosnowoborsk), im Rajon Sosnowoborsk
 Oserki (Pensa, Tamala), im Rajon Tamala
 in der Region Perm:
 Oserki (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Oserki (Pskow, Gdow), im Rajon Gdow
 Oserki (Pskow, Loknja), im Rajon Loknja
 in der Oblast Rjasan:
 Oserki (Rjasan, Kassimow), im Rajon Kassimow
 Oserki (Rjasan, Klepiki), im Rajon Klepiki
 Oserki (Rjasan, Miloslawskoje), im Rajon Miloslawskoje
 Oserki (Rjasan, Pronsk), im Rajon Pronsk
 Oserki (Rjasan, Sarai), im Rajon Sarai
 in der Oblast Rostow:
 Oserki (Rostow)
 in der Oblast Samara:
 Oserki (Samara, Tschelno-Werschiny), im Rajon Tschelno-Werschiny
 Oserki (Samara, Wolschski), im Rajon Wolschski
 in der Oblast Saratow:
 Oserki (Saratow, Duchownizkoje), im Rajon Duchownizkoje
 Oserki (Saratow, Kalininsk), im Rajon Kalininsk
 Oserki (Saratow, Lyssyje Gory), im Rajon Lyssyje Gory
 Oserki (Saratow, Petrowsk), im Rajon Petrowsk
 in der Region Stawropol:
 Oserki (Stawropol)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Oserki (Swerdlowsk, Krasnoufimsk), im Stadtkreis Krasnoufimsk
 Oserki (Swerdlowsk, Tabory), im Rajon Tabory
 in der Oblast Tambow:
 Oserki (Tambow, Gawrilowka), im Rajon Gawrilowka
 Oserki (Tambow, Mitschurinsk), im Rajon Mitschurinsk
 Oserki (Tambow, Nikiforowski), im Rajon Nikiforowski
 Oserki (Tambow, Perwomaiski), im Rajon Perwomaiski
 Oserki (Tambow, Petrowskoje), im Rajon Petrowskoje
 in der Oblast Tjumen:
 Oserki (Tjumen)
 in der Oblast Tula:
 Oserki (Tula, Jefremow), im Rajon Jefremow
 Oserki (Tula, Kirejewsk), im Rajon Kirejewsk
 Oserki (Tula, Kurkino), im Rajon Kurkino
 Oserki (Tula, Nowomoskowsk), im Stadtkreis Nowomoskowsk
 Oserki (Tula, Tjoplo-Ogarewski), im Rajon Tjoplo-Ogarewski
 in der Oblast Twer:
 Oserki (Twer, Konakowo), im Rajon Konakowo
 Oserki (Twer, Ostaschkow), im Rajon Ostaschkow
 Oserki (Twer, Sapadnaja Dwina), im Rajon Sapadnaja Dwina
 Oserki (Twer, Sonkowo), im Rajon Sonkowo
 in der Republik Udmurtien:
 Oserki (Udmurtien)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Oserki (Uljanowsk, Kusowatowo), im Rajon Kusowatowo
 Oserki (Uljanowsk, Tscherdakly), im Rajon Tscherdakly
 Oserki (Uljanowsk, Weschkaima), im Rajon Weschkaima
 in der Oblast Wladimir:
 Oserki (Wladimir)
 in der Oblast Wolgograd:
 Oserki (Wolgograd, Ilowlja), im Rajon Ilowlja
 Oserki (Wolgograd, Kikwidsenski), im Rajon Kikwidsenski
 in der Oblast Wologda:
 Oserki (Wologda, Njukseniza), im Rajon Njukseniza
 Oserki (Wologda, Wytegra), im Rajon Wytegra
 in der Oblast Woronesch:
 Oserki (Woronesch)

Oserki ist außerdem der Name:
 einer historischen Ortschaft in Sankt Petersburg (Russland), siehe Oserki (Sankt Petersburg)
 einer U-Bahn-Station in Sankt Petersburg, siehe Oserki (Metro Sankt Petersburg)